Улытау () — музыкальный коллектив из Казахстана, работающий в стиле инструментального казахского этно-рока.

Состав 

Соло-гитара:
Максим Кичигин род. 27.08.79, г. Риддер, по классу баяна и в дальнейшем самостоятельно начал осваивать гитару, экс — «Форест Гамп».

Домбра (изготовил Турдугулов, Жолаушы Абулгазинович): Рустем Баекеев

Скрипка:
Асель Исаева, род. г. Алма-Аты, Казахстан. Образование: консерватория имени Курмангазы в Алма-Ате

Клавишные: Жанболат Адилов

Бас-гитара: Серик Сансызбаев, род. 27 июля 1986, г. Алма-Аты, Казахстан

Ударные: Али Ибрагимов

История группы 

Имя получила по названию горного массива Улытау (от  — великая гора) в Карагандинской области Казахстана.
Первоначальная идея создания группы Улытау принадлежит известному казахстанскому продюсеру, которая была реализована в 2001 году. Таким образом родился инструментальный музыкальный проект под названием «Доскрип» (от слов «домбра» и «скрипка»). Первоначально он состоял из скрипачки — Найли и домбриста- Батыржана. Но вскоре состав группы кардинально изменился. И теперь в нём играли домбрист Ержан Алимбетов (студент Алма-Атинской консерватории) и известная классическая скрипачка Аида Аюпова. А спустя ещё некоторое время к дуэту присоединился Максим Кичигин — гитара (экс — «Форест Гамп»). Творчество группы наряду с исконно казахскими и тюркскими содержит элементы западной и восточной музыкальных культур.

Всемирный чемпионат музыкальных исполнителей, который проходил в Голливуде (США) с 7 по 14 октября 2001 года, стал первым серьёзным испытанием для молодых музыкантов, но они не только с честью выдержали его, но и завоевали Гран-при и Золотую медаль. Музыканты группы «ULYTAU» одержали свою победу в нелегкой борьбе, где принимали участие представители 86 стран мира.

Трио стало лауреатом Независимой премии «Тарлан» — специальная премия «Надежда» в номинации «Музыка» и Лауреатом Премии Союза Молодежи Республики Казахстан.

Но в 2003 году в связи с уходом Аиды Аюповой в группу пришла новая скрипачка Нургайша Садвакасова (2003—2007) после Аиды Аюповой была другая скрипачка, потом только Нургайша

Кыдырали Болманов, презентуя первый сольный альбом группы в 2006 году, заявил: «Впервые на казахстанском рынке появился альбом, записанный на лучшей московской студии Владимира Осинского. Сведение альбома происходило в Лос-Анджелесе на студии „Paramaunt Records“ (США) саунд-продюсером Тимом Палмером».

Альбом получил название «Жумыр Кылыш» по одноименному кюю Махамбета и содержит в себе 10 композиций на музыку Курмангазы, Махамбета, Тлендиева, Шалмырзы, Казангапа, Вивальди и Моцарта. Ориентированный на европейского слушателя, диск оформлен на русском и английском языках. Для казахстанского слушателя готовится казахскоязычная версия. «Мы долго шли к записи этого альбома, — говорит Кыдырали Болманов, — и сегодня наша мечта сбылась! Группа полна сил и готова выступить перед любой аудиторией мира!» По его словам, прокат диска будет предоставлен таким каналам, как Channel V и MTV.

Вместе с презентацией первого диска менеджеры проекта сообщили также о смене участников группы. Теперь в команде «Улытау» играют знаменитые музыканты, приглашённые из России. Среди них — Игорь Джавад-Заде, барабанщик, работавший с самыми яркими звездами российской эстрады. Второй новый участник группы Дмитрий Голощапов, бас-гитарист, игравший ранее в группе «Форест Гамп».
«Мне надоела попсово-купеческая музыка, — говорит Игорь Джавад-Заде, — мне жутко интересно работать в этом азиатском проекте и играть настоящую инструментальную музыку». Но и не это главное. Немалую роль, по словам первого барабанщика СНГ, сыграли «горящие» глаза участников «УлыТау».

«Я здесь, потому что чувствую перспективу»

Интересно было услышать и мнение самих музыкантов. Ержан Алимбетов (домбра): «Для меня это уникальная возможность смело экспериментировать. Все привыкли воспринимать домбру как классический, даже несколько устаревший инструмент». Нургайша Садвакасова (скрипка): «Я безумно счастлива работать в этой команде, это было моей заветной мечтой. Я влюблена в эту музыку и людей, которые сейчас меня окружают». Максим Кичигин (гитара): «Мне кажется, что никогда гитара не приобретала такого интересного звучания».

В 2009 году после выступления на рок-фестивале в Румынии их пригласила на совместный тур по Европе известная американская хэви-метал-группа Manowar.

В 2010 году группа вновь стала трио с новой скрипачкой, прослушивание прошла Алуа Маканова.

Дискография 

 «Жумыр Кылыш» — 2006 (европейский вариант — Two Warriors, 2009)].
 «Цугцванг» — 2010 (саундтрек с одноимённому фильму).
 «Новый день» — 2011.

Карьера 
 2001 год — диплом «Золотой диск — 2001», V Казахстанская песня года, за лучшую композицию десятилетия (кюй «Адай» — Курмангазы).
 2001 год — лучшая инструментальная группа на церемонии вручении канала «А-1» (НТК).
 2001 год — Гран-при и Золотая медаль на Всемирном чемпионате музыкальных исполнителей (Голливуд, США) в составе: Аида Аюпова — скрипка, Ержан Алимбетов — домбра, Максим Кичигин — электрогитара.
 2001 год — Лауреат Независимой премии «Тарлан» — специальная премия «Надежда» в номинации «Музыка».
 2002 год — на церемонии вручения музыкальных наград национального хит-парада медиа-холдинга «31 канал» — лучшая инструментальная группа — за вклад в развитие казахстанской музыки, как признание популярности, исполнительского мастерства, творческого потенциала и таланта.
 2002 год — Лауреат Премии Союза Молодежи Республики Казахстан.
 2003 год — новая скрипачка Нургайша Садвакасова (экс — «Рахат-Лукум»).
 2004 год — выступление по приглашению в концерте турецкой звезды Таркана.
 2005 год — участники группы удостоены звания «Народные и заслуженные артисты Чеченской Республики и Республики Ингушетия» за свою версию "Лезгинки".
 2006 год — клип «Жумыр Кылыш».
 2006 год — победители в финальном гранд-концерте национальной премии «Музыкальная фишка» с призом $300 000.
 2007 год — представители всемирно известного лейбла «I-music» вручили «Улытау» Золотой диск за полмиллиона проданных копий альбома "Two Warriors" (переиздание дебютного «Жумыр Кылыш».
 2009 год — вышел клип «Акжелкен» (саундтрек к фильму Эльдора Уразбаева «Прыжок афалины»).
 2009 год — участие в рок-фестивале «B’ESTFEST» (Румыния), затем летнее турне по Европе с известной американской хэви-метал-группой Manowar.
 2010 год — новая скрипачка Алуа Маканова (студентка консерватории).
 2010 год — «За гранью условностей» (гитарный соло-альбом Максима Кичигина)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Улытау»
 Звуки великой горы - статья о группе "Улытау" в журнале "Yep"

Рок-группы Казахстана
Фолк-рок-группы
Фолк-метал-группы Казахстана